UEFA Super Cup 2013 var den 38. udgave af UEFA Super Cup. Kampen blev spillet imellem vinderne af UEFA Champions League 2012-13, Bayern München og vinderen af UEFA Europa League 2012-13, Chelsea på Eden Arena i Prag den 30. august 2013.

Denne udgave af kampen var den første, siden 1998, som ikke blev spillet på Stade Louis II i Monaco. Fremtidige udgaver vil blive spillet forskellige steder. Værten for UEFA Super Cup 2014 bliver Cardiff City Stadium i Cardiff, Wales.

Kampens vinder blev Bayern München, som slog Chelsea i en straffesparkskonkurrence efter et resultat på 2-2. Dette blev Bayern Münchens første titel og samtidigt første gang at et tysk hold vinder UEFA Super Cup. Det blev også første gang at en straffesparkskonkurrence var nødvendig.

Stadion 

Eden Arena blev udnævnt som vært den 16. juni 2011. Stadionet åbnede den 7. maj 2008 og er det mest moderne stadion i Tjekkiet. Stadionet bliver benyttet som hjemmebane for Slavia Prag og af og til det tjekkiske fodboldlandsholdlandshold. Eden Arena har en kapacitet på 21,000 tilskuere.

Kampen

Detaljer

Statistikker

Kilder

Eksterne henvisninger 
 UEFA Super Cup (official website)
 2013 UEFA Super Cup, UEFA.com

2013
FC Bayern München
Chelsea F.C.
Fodbold i 2013
Sport i Prag